Grefrath ist der Name

einer Gemeinde im Kreis Viersen: Grefrath
eines Stadtteils von Frechen im Rhein-Erft-Kreis: Grefrath (Frechen)
eines Stadtteils von Neuss im Rhein-Kreis Neuss: Grefrath (Neuss)
Siehe auch:
 Grafrath (Begriffsklärung)
 Gräfrath